Csehország
 Želeč, település a Prostějovi járásban
 Želeč, település a Tábori járásban